Joseph Pulitzer amerikai újságíróról a következő díjakat nevezték el:

 Pulitzer-díj, az amerikai állampolgároknak (irodalom, dráma, zene) és az amerikai napilapok és hetilapok újságíróinak adható, Joseph Pulitzer végrendelete alapján 1917-ben alapított díjak, „The Pulitzer Prizes”

 Joseph Pulitzer-emlékdíj, amelyet Fábry Pál alapított 1989-ben magyarországi újságírók számára.
 Pulitzer Szülővárosának díja, Makó önkormányzata és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége alapította 2007-ben a fiatal újságírók támogatására. Kategóriái: a középiskolások, a főiskolások, és egyetemisták kategóriája. 2013-ban a jelentkezők alacsony száma miatt nem adták át a díjakat.
 Pulitzer-trófea, egy egykori amerikai repülős versenysorozat díja, amelyet Pulitzer József legidősebb fia, Ralph Pulitzer alapított, aki maga is lelkes pilóta volt. A versenysorozatot 1920–1925 között évente rendezték meg Pulitzer Trophy Races néven, később National Air Races elnevezéssel futott.

Írás és kiejtés
A Pulitzer nevet sokszor tévesen Purlitzernek írják. Kiejtése angol nyelven [ˈpʊlətsər].

Jegyzetek